Влади́мир Алексе́евич Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Алексеевич (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Владимир Алексеевич (в монашестве Феодор; 1891—1937) — российский религиозный деятель, причислен к лику святых Русской православной церкви.
 Смирнов, Владимир Алексеевич (род. 1957) — российский предприниматель.
 Смирнов, Владимир Алексеевич (1932—2015) — советский переводчик художественной литературы, полиглот.
 Смирнов, Владимир Алексеевич (1925—2007) — российский краевед.